Закатламанка има више значења:

 Закатламанка (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатламанка (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику